królestwo Boże
 Królestwo niebieskie – film z 2001
 Królestwo niebieskie – film z 2005